Arenal är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Yoro, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Tegucigalpa. Arenal ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arenal är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Arenal. Runt Arenal är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jocón,  km sydväst om Arenal. Omgivningarna runt Arenal är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Yoro